Max Parodi (attore)
Mario Parodi (calciatore)